Eggleston ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Eggleston (1816–1888), US-amerikanischer Politiker
 Colin Eggleston (1941–2002), australischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Edward Eggleston (1837–1902), US-amerikanischer Dichter und Priester
 John Thomas Eggleston (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joseph Eggleston (1754–1811), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Eggleston (* 1965), US-amerikanischer Animator, Artdirector und Szenenbildner
 Rushad Eggleston (* 1979), US-amerikanischer Cellist, Kazoospieler, Jazzsänger und Komponist
 Willard Webster Eggleston (1863–1935), US-amerikanischer Landwirt und Botaniker
 William Eggleston (* 1939), US-amerikanischer Fotograf

Eggleston ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eggleston (Minnesota), im Goodhue County
 Eggleston (Virginia), im Giles County
 Eggleston Heights, im Duval County, Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Eggleston School, in Gladwin, Michigan, ID-Nr. 96000368
 Eggleston Springs, in Arnett, Oklahoma, ID-Nr. 78002235

 Eggleston (Dominica), Ort in Dominica

Siehe auch:
 Eccleston